Serie B 1985-1986 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1985-1986 – edizione del campionato di calcio femminile italiano
 Serie B 1985-1986 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano